Флаг муниципального образования сельское поселение Корзуно́во Печенгского района Мурманской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 июня 2012 года решением Совета депутатов сельского поселения Корзуново № 131 и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7745.

Описание 
Официальное описание флага, утверждённое 7 июня 2012 года решением Совета депутатов сельского поселения Корзуново № 131, гласит:

Прямоугольное двухстороннее голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением жёлтым цветом пятилучевой кометы из герба сельского поселения Корзуново.

Союз геральдистов России (соразработчики флага) приводит другое описание флага:

Прямоугольное двухстороннее голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением жёлтым цветом пятилучевой кометы, сопровождённой жёлтыми берёзовыми ветвями о трёх листьях каждая, из герба сельского поселения Корзуново.

Обоснование символики 
Впервые окрестности Корзуново упоминаются в связи с миссионерской деятельностью преподобного Трифона Печенгского. В 1532—1533 годах, по благословению Новосельского архиепископа Макария, преподобный Трифон Печенгский построил православный храм и основал на реке Печенге монастырь во имя Святой Троицы, для обращения местных жителей в православную веру.

13 октября 1947 года на территории посёлка Луостари был сформирован отдельный авиационно-технический батальон ВВС Северного флота. Был образован аэродром Луостари. В расквартированном на базе аэродрома 769 истребительном полку 122-й истребительной авиадивизии Северного флота проходил службу Юрий Гагарин. 13 декабря 1962 года был образован самостоятельный посёлок Луостари-Новое. В 1967 году был переименован в Корзуново в честь Героя Советского Союза лётчика Ивана Егоровича Корзунова.

Авиационная биография поселения отражена на флаге языком символов и аллегорий. Положенная в перевязь жёлтая (золотая) комета символизирует полёт, стремление в космос. А её пять лучей аллегорически показывают то, что И. Е. Корзунов и Ю. А. Гагарин были Героями Советского Союза.

Ветви берёзы символизируют природу поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет водных просторов и бескрайнего неба.

Примечания 

Флаги с изображением комет
Флаги с изображением берёзовых листьев